Easy Rider, filme com Peter Fonda traduzido no Brasil como Sem Destino
Sem Destino (romance) - de autoria do escritor húngaro Imre Kertész, publicado em 1975

Sorstalanság, filme húngaro de 2004, exibido em Portugal como Sem Destino

Desambiguações de artes